Northern League 1896–97 var den ottende sæson af den engelske fodboldliga Northern League. Ligaen havde deltagelse af ti hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Ligaen blev vundet af Middlesbrough FC, som dermed vandt ligaen for tredje gang.

Siden sidste sæson var ligaen blevet udvidet fra ni til ti hold, eftersom Whitby FC og Howden-le-Wear FC havde forladt den, mens tre nye hold, Crook Town FC, Darlington St. Augustines FC og Leadgate Park FC var blevet valgt ind i Northern League – Crook Town havde indtil da spillet i Bishop Auckland & District League. Darlington St. Augustines FC vendte tilbage til Northern League efter kun én sæsons fravær.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i Northern League
Fodbold i 1896
Fodbold i 1897